Rozklad znamená rozdělení složitější věci na jednodušší části, ať už v teoretické nebo praktické rovině. Například:
přírodní vědy
 rozklad sil – zkoumání sil ve fyzice
 chemický rozklad – chemická reakce, při kterých vznikají ze složitější látky látky jednodušší
 rozkladač (dekompozitor) – druh, který rozkládá organické látky na jednodušší 
 dekompozice – rozklad organických látek v biologii a chemii vrcholící mineralizací

matematika
 rozklad (teorie množin) – rozklad množiny na systém jejích podmnožin
 prvočíselný rozklad – rozklad přirozeného čísla na součin prvočísel
 singulární rozklad
 polární rozklad
 Schurův rozklad
 Jordanův rozklad
 LU rozklad
 QR rozklad

právo
 rozklad (právo) – druh opravného prostředku

Související články
 analýza – rozcestník

Externí odkazy